Norddeutscher Rundfunk, cadena de ràdio i televisió d'Alemanya
 Nivell de Desenvolupament Real, coneixements previs d'un alumne, en pedagogia
 Missatge retornat (del nom en anglès Non-Delivery Report), missatge automàtic de correu electrònic avisant de la no recepció d'un correu anterior
 Network Data Representation, un exemple de capa de presentació en el model de xarxa OSI
 Resistència negativa (del nom en anglès Negative Differential Resistance), component amplificador d'un circuit elèctric